Вишничево () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1899 жителей (по переписи населения 1991 года — 1963 жителя).

История 
Прежнее название села было Грк, переименовано в Вишничево в честь Филипа Вишнича — известного автора и исполнителя народной музыки, который некоторое время жил в селе.

Демография 
В селе Вишничево, по переписи 2002 года проживали 1496 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,0 лет (37,7 года у мужчин и 40,3 года у женщин). В селе есть 635 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,99.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины